Ко́нка-да-Барбара́ — район (кумарка) Каталонії (). Столиця району — м. Монблан ().

Фото

Муніципалітети 

 Бальклара () — населення 108 осіб; 
 Бальфугона-да-Ріукорб () — населення 157 осіб; 
 Барбара-да-ла-Конка () — населення 503 особи; 
 Білаберд () — населення 438 осіб; 
 Біланоба-да-Празас () — населення 149 осіб; 
 Бімбуді-і-Публет () — населення 1.052 особи; 
 Бланкафор () — населення 414 осіб; 
 Кукафор-да-Карал () — населення 264 особи; 
 Кунеза () — населення 141 особа; 
 Лас-Пілас () — населення 196 осіб; 
 л'Асплуга-да-Франкулі () — населення 3.857 осіб; 
 Люрак () — населення 116 осіб; 
 Монблан () — населення 6.767 осіб; 
 Пасанан-і-Бальталь () — населення 174 особи; 
 Піра () — населення 475 осіб; 
 Пунтілс () — населення 139 осіб; 
 Сабаля-дал-Кумтат () — населення 72 особи; 
 Санан () — населення 46 осіб; 
 Санта-Кулома-да-Карал () — населення 3.035 осіб; 
 Саррал () — населення 1.596 осіб; 
 Сулібеля () — населення 630 осіб; 
 Фурес () — населення 57 осіб.

Каталанська мова у районі Конка-да-Барбара 

Район Конка-да-Барбара цікавий тим, що у ньому говорять чотирма діалектами каталанської мови — північно-західним, центральнокаталанським, субдіалектом шіпелья та таррагонським субдіалектом.

Посилання 

 Інтернет-сторінка ради району 
 Інформація Жанаралітату Каталонії 
 Інформація Інституту статистики Каталонії  
 Інформація про культурне життя району  
 Інтернет-сайт Центру наскельного живопису